Tarbert, toponyme gaélique () se référant à un isthme, peut désigner :
 en Écosse :
 Tarbert, une localité du Kintyre ;
 Tarbert, une localité sur les bords du Loch Lomond ;
 Tarbert, une localité sur Jura ;
 Tarbert, une localité sur Harris ;
 Glen Tarbert, un glen dans le Highland ;
 Loch Tarbert, un loch sur Jura ;
 Loch Tarbert, un loch le long des côtes de Harris ;
 East Loch Tarbert et West Loch Tarbert, deux lochs dans le Kintyre ;
 Tarbert Hill, une colline au-dessus de la ville de West Kilbride ;
 Tarbert, sur l'île de Canna ;
 East Tarbert Bay et West Tarbert Bay, deux lochs le long des côtes de l'île de Gigha ;
 East Tarbert Bay et West Tarbert Bay, deux lochs le long des côtes du Mull of Galloway ;
 Tarbert, une circonscription du Parlement d'Écosse.
 en Irlande :
 Tarbert, une localité du comté de Kerry ;
 Tarbert, une localité du comté de Laois.